As – polski miniserial kryminalny z 2002 w reżyserii Grzegorza Okrasy (odcinki 1 i 2) oraz Janusza Dymka (odc. 3) i nadawany przez Polsat od 20 grudnia 2002 roku do 3 stycznia 2003 roku. W rolach głównych wystąpili Mirosław Zbrojewicz jako Piotr Serafin, prywatny detektyw, oraz Aleksandra Woźniak jako Ania Łubieńska, jego asystentka. Serial realizowano w październiku 2002.

Fabuła 
Piotr Serafin prowadzi Biuro Detektywistyczne "AS". W nietypowy sposób poznaje Anię, swoją późniejszą asystentkę. Próbują rozwiązać różne sprawy:

Obsada 
 Mirosław Zbrojewicz jako Piotr Serafin, prywatny detektyw
 Aleksandra Woźniak jako Ania Łubieńska, asystentka Piotra
 Karol Strasburger jako inspektor Edward Gawroński
 Ewa Gorzelak jako Jolka, barmanka w pubie "Fuks"
 Jan Jankowski jako Rafał, przyjaciel Serafina, właściciel pubu "Fuks"
 Leon Niemczyk jako kierownik księgarni, szef Ani
 Grażyna Wolszczak jako Julia Roszak, matka Matyldy, przyjaciółka Ani
 Anna Dereszowska jako Magda, przyjaciółka Ani
 Weronika Rosati jako Matylda Roszak
 Lech Mackiewicz jako Wiktor, nauczyciel wf-u i diler narkotyków
 Joanna Kasperska jako dyrektorka liceum
 Julian Karewicz jako Alek Adamczyk
 Marta Borowska jako Beata
 Urszula Dębska jako Ewa
 Piotr Oskar Martin jako diler
 Cezary Domagała jako Rozmus, ojciec Iwony
 Jolanta Steć jako Doktor Ochmańska
 Joanna Pach jako pracownica księgarni
 Jerzy Turek jako Józef Kurtz, teść Orkisza
 Anna Gornostaj jako kuratorka sądowa
 Małgorzata Biniek jako policjantka Iwona Sarniuk, była dziewczyna Rafała
 Andrzej Chichłowski jako komisarz Marek Orkisz
 Małgosia Bereza jako Inka, córka Orkisza
 Bartosz Kańtoch jako Konrad, syn Orkisza
 Paweł Iwanicki jako policjant Adam Krzyżak, zabójca Orkisza
 Grzegorz Kulikowski jako policjant w mieszkaniu Orkisza
 Anna Chitro-Bergman jako Barbara Brach, producentka serialu Kłopoty to jego specjalność
 Monika Stefaniak jako Marzena, córka Wrońskiego
 Leszek Teleszyński jako aktor Jacek Kamiński, gwiazda serialu Kłopoty to jego specjalność
 Krzysztof Janczar jako Andrzej Wroński, reżyser serialu Kłopoty to jego specjalność
 Krzysztof Stelmaszyk jako aktor Foryś
 January Brunov jako Adam "Kulawy", były kaskader
 Ireneusz Kozioł jako pirotechnik Grzegorz
 Grzegorz Okrasa jako kierownik planu Romek
 Jadwiga Cichocka jako charakteryzatorka
 Aleksandra Grażewicz
 Tadeusz Paradowicz
 Janusz Błaszczyk
 Tomasz Matusiak
 Stefan Chomnicki jako dźwiękowiec

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polskie telewizyjne seriale kryminalne
Filmy w reżyserii Janusza Dymka
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2002